De DFB-Pokal 1993–1994 was de 51ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 2 augustus 1993 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 14 mei 1994 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Manfred Amerell.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1993/94
2. Bundesliga 1993/94
Finale DFB-Pokal 1994

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1993/94